Kusić ist der Familienname folgender Personen:

 Filip Kusić (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Zvonko Kusić (* 1946), kroatischer Mediziner und Pädagoge

Kusić bezeichnet:

 Kusić (Bela Crkva), Dorf in Serbien